Die AEGON Ilkley Trophy 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Ilkley. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 20. bis 25. Juni 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Ilkley